Por Harpago se conoce a:

 Harpago, caballo de la mitología griega.
 Harpago, general medo, cortesano primero del rey medo Astiages y después servidor del persa Ciro II.
 Harpago o Harpagophytum procumbens, planta medicinal empleada en el tratamiento sintomático de procesos inflamatorios, harpagofito.
 Harpago o harpax, catapulta naval inventada por el general romano Marco Vipsanio Agripa, que lanzaba un gancho para agarrar y capturar a los barcos enemigos.